Галина Николаевна Обухова (6 марта 1927 — 1 сентября 2014) — передовик советского сельского хозяйства, заведующая фермой колхоза «Рассвет» Советского района Марийской АССР, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в 1927 году в деревне Ивакнур, ныне Марий Эл в крестьянской марийской семье.

В 1939 году вся семья переехала в село Вятское Советского района. Окончив семь классов школы, начала работать в полеводческой бригаде местного колхоза «Новый путь». Позже возглавила молодёжно-коммунистическую бригаду.

В 1943 году была направлена на работы на оборонный завод в Йошкар-Олу. В 1944 году окончила фабрично-заводскую школу.

В 1947 году вернулась в село Вятское. Вышла замуж, и стала трудиться свинаркой. Уже через год она стала передовиком производства. В 1950 году ей доверили возглавлять свиноводческую ферму.

С 1963 года она является заведующей Афанассолинской молочно-товарной фермы колхоза «Рассвет». Под её руководством увеличились производственные показатели. Надои молока стали больше. По итогам седьмой пятилетки колхоз был передовиком в вопросах животноводства.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за получение высоких результатов в сельском хозяйстве и рекордные показатели в животноводстве Галине Николаевне Обуховой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали "Серп и Молот.

Продолжала и дальше трудиться в сельском хозяйстве. Ушла на заслуженный отдых в 1978 году.

Проживала в Советском районе Марий Эл. Умерла 1 сентября 2014 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966)
 орден Ленина (22.03.1966)
 другие медали.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Животноводы СССР